ORP „Kormoran” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Kormoran” – trałowiec redowy projektu 253Ł z lat 40. XX wieku, ex-radziecki T-246
 ORP „Kormoran” (616) – trałowiec bazowy projektu 206F z lat 60. XX wieku
 ORP „Kormoran” (601) – niszczyciel min projektu 258 z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów